Верхние Чершилы — название населённых пунктов.

Россия 
 Верхние Чершилы — село в Лениногорском районе Татарстана.
 Верхние Чершилы — село в Сармановском районе Татарстана.